Australië
 Newstead (Queensland), een buitenwijk van Brisbane
 Newstead (Tasmanië), een buitenwijk van Launceston
 Newstead (Victoria), een dorp in de staat Victoria

Canada
 Newstead (Canada), een dorp op het eiland Newfoundland

Verenigd Koninkrijk
 Newstead (Engeland), een plaats in het graafschap Nottinghamshire
 Station Newstead, het station van die plaats
Newstead Abbey, een voormalige abdij in die plaats
 Newstead (Schotland), een plaats in de Schotse regio Scottish Borders

Verenigde Staten
 Newstead (Kentucky), een plaats in de staat Kentucky
 Newstead (New York), een plaats in de staat New York